Фра́нція, або Фра́нкія () — власна назва. Походить від імені германського народу франків.

Історія 
Франція — сучасна країна.
 481 — 843: Франкія / Франція 
 800 — 888: Франкська імперія
 843 — 987: Західна Франкія / Франція 
 843 — 855: Середня Франкія / Франція 
 843 — 962: Східна Франкія / Франція 
 987 — 1792: Королівство Франція
 1792 — 1804: І Французька республіка
 1804 — 1814, 1815: І Французька імперія (держава Наполеона Бонапарта)
 1814 — 1815, 1815 — 1830: Королівство Франція (реставрація Бурбонів)
 1830 — 1848: Королівство Франція (режим Луї-Філіпа I)
 1848 — 1852: ІІ Французька республіка
 1852 — 1870: ІІ Французька імперія
 1870 — 1940: ІІІ Французька республіка
 1940 — 1945: Французька держава (режим Віші)
 1940 — 1944: Німецька окупація Франції (1940—1944)
 1940 — 1945: Вільна Франція
 1944 — 1946: Тимчасовий уряд Французької республіки
 1946 — 1958: IV Французька республіка
 з 1958: V Французька республіка, або просто Франція.

Топоніми

Франконія — регіон.

Франція — країна.
 Метрополія Франції — європейська частина Франції.
 Заморські володіння Франції 
 Іль-де-Франс — регіон на півночі центральної частини Франції.

Особи 
 У франкомовних країнах Франція приблизно вимовляється як «Франс».
Звідси: жіноче ім'я:
 Франс Галль — французька співачка;
 Також прізвище або псевдонім:
 Анатоль Франс () — французький романіст та літературний критик.
 Та аристократичне чи церковне ім'я, яке зазвичай передається в українській мові прикметником «французький»:
 Генріх Французький (, 1121–1175), син Людовика VI (короля Франції) та Адель Савойської, єпископ Бове (1149–1162), архієпископ Реймський.

Назви суден 
 Франція (лайнер) — французька круїзний лайнер, спущений на воду в 1960. В 70-і роки проданий Норвегії та перейменований в «Norway».
 Франція (пароплав) — останній у Франції колісний пароплав (спущений на воду в 1909, прослужив до 1971).
 SS France (1912) — французька океанський лайнер, спущений на воду 1910 року, прослужив Френч Лайн до 1935 року.

Інше 
 Франція (команда А1) — команда, яка представляє Францію в міжнародній серії кільцевих автогонок «А1 Гран-прі».
 Франція (фільм) — фільм 2009.
 (862) Франція — астероїд.
 Франс Прес () — агенція новин (Франція).

Див. також 
 Франс
 Франсе (занчення)